Giravanz Kitakyūshū (jap. , Giravantsu Kitakyūshū) ist ein japanischer Fußballverein aus Kitakyūshū, Präfektur Fukuoka. Seit der Saison 2022 spielt er in der J3 League. Der Vereinsname „Giravanz“ besteht aus den zwei italienischen Wörtern „Girasole“ () und „Avanzare“ (). Die Sonnenblume ist das Markenzeichen Kitakyūshūs.

Geschichte 
Der Verein wurde 1947 als Teil des Chemiekonzerns Mitsubishi Kagaku () unter dem Namen Mitsubishi Kagaku Kurosaki Football Club (, Mitsubishi Kagaku Kurosaki Futtobōru Kurabu) gegründet.
Seit 1973 spielte der Verein in der Regionalliga von Kyushu und löste um 1990 den lokalen Top-Club New Nippon Steel FC ab.
2001 erfolgte die Umbenennung in New Wave Kitakyūshū (, Nyū Wēbu Kitakyūshū).

2007 erreicht New Wave landesweiten Regionalligenserie den zweiten Platz und qualifizierte sich somit für die folgende Spielzeit der JFL.

Am 1. April 2009 erklärte der Verein, seinen Namen zu ändern, da der Begriff „New Wave“ eine bereits eingetragene Marke ist und der Vereinsname somit gegen das Markenrecht verstößt.

Der neue Vereinsname, mit dem sich der Verein ab der Spielzeit 2010 präsentieren würde, wurde am 2. Oktober 2009 in seiner heute bestehenden Form bekannt gegeben.

Am 23. November 2009, nach einem 2:1-Auswärtssieg gegen Arte Takasaki, hatte Kitakyūshū einen Platz unter den ersten Vieren in der JFL sicher und qualifizierte sich somit in der Saison 2010 für die J. League Division 2.

Trotz vieler Unentschieden stellte Giravanz Kitakyushu in ihrem ersten Jahr Profifußball einen neuen Negativrekord der Liga auf. Man erreichte die wenigsten Siege und damit die geringste Punkteausbeute in einer Spielzeit. Am Ende der Saison 2016 stieg der Verein als Tabellenletzter in die J3 League ab. Zur Saison 2017 fand der Umzug aus dem Honjō Athletic Stadium in das neu erbaute Mikuni World Stadium Kitakyūshū statt.

2019 wurde der Verein Meister der J3 League und stieg wieder in die zweite Liga auf. Giravanz schloss die erste Saison dort auf dem 5. Platz ab, womit der Verein seine bislang beste Platzierung aus der Saison 2014 wiederholte. In der Saison darauf konnte Giravanz nicht an den Erfolg in der Vorsaison anknüpfen und stieg als 21. in die J3 League ab.

Erfolge 
 Kyūshū Soccer League: Meister 2007
 Japan Football League: 4. Platz und Aufstieg in die J. League Division 2
 J3 League: Meister 2019

Stadion 

Seine Heimspiele trägt der Verein im Mikuni World Stadium Kitakyūshū in Kitakyūshū in der Präfektur Fukuoka aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 15.066 Personen.

Koordinaten:

Spieler 
Stand: März 2023

Trainerchronik

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

KSL: Kyūshū Soccer League (5. Ligaebene)

Weblinks 

 Offizielle Vereinswebsite
 Alte „New Wave“-Seite
 Kitakyūshū Football Club
 
 
 
 Giravanz Kitakyūshū in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1947
Organisation (Kitakyūshū)